NGC 4789 (другие обозначения — UGC 8028, MCG 5-30-124, ZWG 159.113, ZWG 160.8, PGC 43895) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4789
Волосы Вероники (созвездие)